Der Copa de Su Majestad la Reina, besser bekannt als Copa de la Reina (span. „Königinnenpokal“, zu Ehren von Letizia von Spanien), ist der Fußball-Pokalwettbewerb für spanische Frauenfußball-Vereinsmannschaften. Er wird jährlich von der RFEF veranstaltet und ist nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Primera División Femenina der wichtigste Titel im nationalen Frauen-Vereinsfußball.

Geschichte 
Bereits 1981 und 1982 wurde ein Wettbewerb um die Copa Reina Sofia ausgespielt, der in beiden Jahren von Karbo Deportivo La Coruña gewonnen werden konnte. 1983 fand der Wettbewerb erstmals als Copa de la Reina statt. Noch bis zur Austragung im Jahr 1988 war der spanische Pokalsieger zugleich spanischer Meister, ehe die Primera División Femenina mit der Saison 1988/89 erstmals den Ligabetrieb aufnahm.

Liste der Pokalsieger

Statistik

Siehe auch 

 Copa del Rey

Fußballwettbewerb in Spanien
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften